Мэйнор () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мэйнор, Эрик (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.

Топоним 
 Нейплс-Мэйнор — статистически обособленная местность, расположенная в округе Колйер (штат Флорида, США).
 Семинол-Мэйнор — статистически обособленная местность, расположенная в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).

См. также 
 Мейнард